Aetna Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Aetna Township, du comté de Logan dans l' Illinois ;
 , du comté de Barber dans le Kansas ;

 , du comté de Mecosta dans le Michigan ;
 , du comté de Missaukee dans le Michigan ;

 , du comté de Pipestone dans le Minnesota.

Homonymie de townships